YSP steht als Abkürzung für:

 Jemenitische Sozialistische Partei
 Yorkshire Sculpture Park
 Young Singers Project

Abkürzung